Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек (до 20 лет) в Дивизионе «В»  проходил в чешском Клатовы. Призёры чемпионата сборные Греции, Германии и Венгрии получили право выступить в следующем году в Дивизионе «А» Чемпионата Европы.

Результаты

Группа A

Итоговое положение 
 1.   Греция - попадание в «Дивизион А»
 2.  Германия - попадание в «Дивизион А»
 3.  Венгрия - попадание в «Дивизион А»
 4.  Румыния
 5.  Чехия 
 6.  Израиль
 7.  Бельгия
 8.  Швейцария
 9.  Болгария

Символическая пятёрка турнира
  Артемис Спану,  Эммануэлла Майомбо,  Финья Шааке,  Кристина Бигича,  Рената Пудлакова

Лидеры Чемпионата

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт ФИБА-Европа

2012
2012 год в баскетболе